Шан-Пин Се (Shang-ping Xie; род. 1963, Цюйчжоу, Китай) — американский учёный, специалист в области взаимодействия океана и атмосферы — и роли этого во влиянии на климат, а также по моделированию климата.
Доктор наук (1991), с 2012 года профессор , где занимает кафедру имени Роджера Ревелла (Roger Revelle Chair), прежде профессор Гавайского университета; фелло Американского геофизического союза (2016) и Американского метеорологического общества (2017). Является высокоцитируемым учёным, согласно ISI (2014, 2016—2018, 2021).

Биография 
Окончил Шаньдунский океанологический колледж (Shandong College of Oceanography) в Китае (бакалавр физической океанологии, 1984) (ныне Океанический университет Китая). В 1984-85 гг. занимался в Даляньском колледже иностранных языков. В японском Университете Тохоку получил степени магистра (1988) и доктора наук по геофизике (1991).
В 1991—1993 гг. приглашённый учёный в Принстоне.
В 1993-94 гг. исследовательский ассоциат Вашингтонского университета.
В 1994-99 гг. ассоциированный профессор японского Университета Хоккайдо.
С 1999 года ассоциированный, в 2002—2012 гг. полный профессор Гавайского университета, являлся профессором метеорологии. С 2012 года в  Калифорнийского университета в Сан-Диего, будучи первым, кто занимает кафедру имени Роджера Ревелла (Roger Revelle Chair).
Ведущий автор Пятого оценочного доклада МГЭИК.
Географически работа Се охватывает все три главных океана: Тихий, Атлантический и Индийский, а также муссоны Азии, Африки и Америки.

В 2006—2010 гг. редактор Journal of Climate, с 2016 г. редактор Advances in Atmospheric Sciences, с 2018 года редактор Science Bulletin.

Награды и отличия 
 Yamamoto-Shyono Medal Метеорологического общества Японии (1996)
 Медаль Метеорологического общества Японии, его высшее отличие (2002)
 National Science Foundation Special Creativity Award (2013)
 Высокоцитируемый учёный, согласно ISI (2014, 2016, 2017, 2018, 2021)
 Distinguished Lecture (Atmospheric Sciences), Asia Oceania Geosciences Society (2017)
  (2017)

Примечания

Ссылки 
 CV
 http://scrippsscholars.ucsd.edu/sxie
 First Roger Revelle Chair to Join Scripps (May 03, 2012)
 Исследования
 Climate Models Disagree on Why Temperature «Wiggles» Occur (January 25, 2015)
 UAlbany Study Explains Global Warming 'Hiatus' Since 2000 (April 14, 2015)
 Researchers can now monitor global warming due to human activity in real time (July 21, 2016)
 Abrupt climate change could follow collapse of Earth’s oceanic conveyor belt (January 4, 2017)

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Климатологи
Профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего
Преподаватели Гавайского университета
Доктора философии по геофизике
Персоналии:МГЭИК
Члены Американского геофизического союза
Члены Американского метеорологического общества
Награждённые Золотой медалью имени Свердрупа